Het seizoen 1974/75 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het negentiende seizoen, waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. PSV werd landskampioen. Wageningen en Haarlem degradeerden. In augustus 1975 werd na een conflict tussen de KNVB en de UEFA een play-off gehouden voor de laatste UEFA Cup-plaats.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Play-off's

Eindstand/Uitslagen

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1974/75